Koupen peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Купен) :
Koupen, village bulgare de l'obchtina de Sevlievo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Koupen, village bulgare de l'obchtina de Madan, situé dans l'oblast de Smolyan.